Павлы́ш () — посёлок городского типа в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

История 
Поселок основан в 1739 году Кременчугским сотником Федором Гавриловым (Федор Гаврилович Илляшенко). Первыми поселенцами были: Роман Сопилат, Степан Подварчаненко, Иван Нестеренко, Иван Голь, Кондрат Седнь, Кирило Харченко, Данило Гончаренко, Спиридон Колесник, Панас Шевченко, Грицько Голь. 

Поселок несколько раз менял свое название. С 1739 по 1752 - Хутор сотника Кременчугского, Хутор Федора Гаврилова, деревня Омельничек. С 1752 по 1758 - Святосимоновский шанец. С 1758 - Павлыш. Название Павлыш происходит от сербской деревни Павлиш общины Вршац Южно-Банатского округа Автономного края Воеводина Республики Сербия. Также в документах второй половины XVIII века встречаются названия "Бутовский шанец" и "Шанцы Бутовского". Они связаны с представителем рода Бутовских Александром Юрьевичем Бутовским.

В 1752 году Павлыш вошёл в создающуюся полосу военных поселений Российской империи Новую Сербию, с 1783 года — в составе Екатеринославского наместничества, в дальнейшем стал административным центром Павлышской волости Александрийского уезда Херсонской губернии.

В 1936 году семилетняя Павлышская школа была преобразована в среднюю школу, которой руководил советский педагог В. А. Сухомлинский. После его смерти в школе был открыт мемориально-педагогический музей.

В 1938 году получен статус поселка городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны с 6 августа 1941 до 25 ноября 1943 года посёлок был оккупирован немецкими войсками.

В 1954 году здесь действовали маслодельный завод, газовый завод, МТС, средняя школа, семилетняя школа, два клуба и библиотеки.

В 1975 году здесь действовали пищекомбинат, асфальтовый завод, хлебозавод, цех Светловодского маслодельного завода и инкубаторно-птицеводческая станция.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В 2007 году в Павлыше проводились съемки сериала «Надежда как свидетельство жизни». Во время просмотра вступительной заставки сериала можно увидеть Павлыш с высоты птичьего полёта.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 4695 человек.

Транспорт 
Железнодорожная станция Павлыш на линии Кременчуг — Знаменка Одесской железной дороги.

Памятники 
 памятник на могиле В. Сухомлинского (1971 г., скульптор А. Фуженко), представляющий собой бронзовый бюст на постаменте из чёрного лабрадорита.

Местный совет 
28110, Кировоградская обл., Онуфриевский р-н, пгт Павлыш, ул. Сухомлинского, 6.

Известные жители и уроженцы 
 Базилевский, Владимир Александрович (род. 1937) — украинский и советский поэт, критик, переводчик. Лауреат Шевченковской премии (1996).
 Чередий, Николай Филиппович (1927—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Шаповал, Надежда Семёновна (1926—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Омельченко, Андрей Фёдорович (1926—1981) — советский украинский бандурист, педагог.
 Шевченко, Иван Иванович (1902—1977) — советский поэт.
 Сухомлинский, Василий Александрович (1918—1970) — выдающийся педагог, Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Павлыш на сайте Верховной рады

Населённые пункты Онуфриевского района
Посёлки городского типа Кировоградской области